DDR-Fußball-Oberliga 1979/1980 var Östtysklands högstadivision i fotboll för herrar den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Berliner FC Dynamo.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1979/1980
1979/1980
1979 i Östtyskland
1980 i Östtyskland